Буэна-Виста ( — многозначный термин испанского происхождения:

 Буэна-Виста — археологический памятник в Перу.
 Буэна-Виста — залив на побережье Кубы.
 Буэна-виста — мёртвый йокутский язык народа, проживавшего вокруг озера Буэна-Виста в штате Калифорния, США.

См. также 
 Buena Vista Social Club (значения)
 Буэнависта
 Бьюна-Виста
 Buena Vista